

Lugares 
 Bolonia, ciudad italiana, capital de la región de Emilia-Romaña.
 Bolonia, barrio nicaragüense, Managua.
 Bolonia, provincia italiana.
 Bolonia, pedanía, playa y ensenada situada en el municipio de Tarifa, en la provincia de Cádiz (Andalucía) (España).
 Ruinas de Bolonia, antigua ciudad romana situada en la pedanía tarifeña de Bolonia.

Otros 
 Bolonia, club de fútbol italiano.
 Proceso de Bolonia, declaración conjunta europea en materia de Educación.
 Salchicha de Bolonia, embutido estadounidense similar a la mortadela.